Сти́вен Кэ́мпбелл Мур (, род. 30 ноября 1979, Лондон, Англия) — английский театральный, телевизионный и киноактёр. Имя при рождении — Стивен Мур Торп (). Наиболее известен своей ролью Ирвина в театральной постановке «Любители истории» и одноимённом фильме, за которую был номинирован на премию «Драма Деск» в 2006 году.

Ранняя жизнь и образование 
Кэмпбелл Мур учился в школе Беркхэмстед в Хартфордшир и посещал Гилдхоллскую школу музыки и театра.

Личная жизнь 
С декабря 2014 года по февраль 2018 года был женат на английской актрисе Клэр Фой. В марте 2015 года у них родилась дочь Айви Роуз.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Выпускники Гилдхоллской школы музыки и театра
Киноактёры Великобритании